Slovo rotunda může označovat:
 rotunda – raně středověký kostel na kruhovém půdorysu typický pro předrománské a románské období
 rotunda (písmo) – gotické a renesanční lomené písmo
 rondel (stavba) – novověká, zejména barokní stavba na kruhovém půdorysu, například:
 Rotunda (Kroměříž) – zahradní pavilon v Květné zahradě
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Holešovice)
 Kostel svatého Rocha (Žižkov)
 rotunda – zastřešená stavba s typickým půlkruhovým půdorysem, součást lokomotivních dep